Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Gstaad du 22 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1969
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1969
Tennis en juillet 1969